La Coppa dei Campioni di pallavolo maschile 1990-1991, organizzata dalla Confédération Européenne de Volleyball (CEV), è stata la 32ª edizione del massimo torneo pallavolistico europeo.

La vittoria finale è andata per la tredicesima volta al CSKA Mosca, seguito dagli italiani della Pallavolo Parma e Pallavolo Modena.

Squadre partecipanti

Turno preliminare

Primo turno

Secondo turno

Torneo

Fase a gironi

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Finale a quattro

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Voci correlate
 CEV Champions League
 Confédération Européenne de Volleyball

Collegamenti esterni
 
 

Pallavolo nel 1990
Pallavolo nel 1991
Champions League di pallavolo maschile